Гулёвское се́льское поселе́ние — административно-территориальная единица в юго-западной части Клинцовского района Брянской области. Административный центр — село Гулёвка.

Образовано в результате проведения муниципальной реформы в 2005 году. Включает в себя дореформенные Гулёвский и Туроснянский сельские советы.

Население

Населённые пункты

Примечания

Ссылки 
 Гулёвское сельское поселение на сайте Администрации Клинцовского района.

Сельские поселения Брянской области
Муниципальные образования Клинцовского района